

Égypte antique 

 Pour les anciens Égyptiens, l'être est composé d'un Djet (le corps), d'un Ba improprement traduit par âme et d'un Ka, double spirituel qui naît en même temps que l'humain et qui survit après la mort.
 Ka (aussi appelé Sékhen) est également le nom d'un des rois mythiques de la dynastie 0.

Automobile 
Ford Ka, une voiture européenne produite par Ford.

Japon 
 Approche lexicale : Ka (か) est, en japonais, une particule grammaticale se mettant en fin d'énoncé pour marquer la forme interrogative en japonais. Traditionnellement, les Japonais n'utilisent pas le point d'interrogation, mais, de nos jours il est de plus en plus utilisé en complément de ka, ou dans de rares cas pour le remplacer. Exemple : « wakarimasu ka » peut se traduire par « compris ? ».

 Approche culturelle : Par extension, « Ka » désigne l'initiative, au cœur de l'esprit d'équipe, caractéristique, par exemple, du SPT (Système de Production Toyota).

Inde 

Ka est dans la culture indienne le pronom interrogatif « qui ». Il a été élevé au rang d'une divinité, notamment Prajapati dans les brahmanas, et brahman chez le grammairien Pāṇini.

Musique 

Le ka est un instrument de musique traditionnelle guadeloupéenne ; c'est un tambour des Caraïbes fait avec un tonneau en bois recouvert d'une peau de chèvre sur un côté. Il est utilisé pour jouer le Gwo Ka.

Littérature 

 Aminata Maïga Ka, femme de lettres sénégalaise.

Cinéma 

 Ka est un court métrage de Pierre Vinour réalisé en 1991.

Physique-chimie 

 KA est l'autre nom du kaon.
 Ka est le nom de la constante d'acidité en chimie (qu'on peut trouver sous la forme pKa=-log(Ka)).

Géosciences 

 ka, abréviation de kiloannum est une unité de temps équivalente à un millénaire.

Électromagnétisme 

 Ka est une bande de fréquences utilisée pour la radiodiffusion par satellite.

Sigle 

KA fait notamment référence à :
 Katanga au Zaire (maintenant inusité), selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Dragonair, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 KA, identifiant territorial de Karlsruhe, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes,
 Kératoacanthome, une altération de la peau bénigne,
 Köhntarkösz Anteria (K.A), un album Zeuhl du groupe de musique Magma
 ka est le code ISO 639-1 de la langue géorgienne.

Toponyme

Ka, village de la commune de Mbengwi, dans la région du Nord-Ouest.

Patronyme 

 Djibo Leyti Kâ (1948-2017), homme politique sénégalais.
 Doudou Ka, banquier d'affaires et homme politique sénégalais.
 Fatoumata Ka, femme politique sénégalaise.

Notes et références 

Patronyme africain
Sigle de 2 caractères
